Kyra steht für:
 Kyra (Vorname), weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort.

Kyra (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Flüsse:
 Kyra (Adytscha), Nebenfluss der Adytscha
 Kyra (Dulgalach), Nebenfluss des Dulgalach
 Kyra (Nischnjaja Nale), Nebenfluss der Nischnjaja Nale
 Kyra (Onon), Nebenfluss des Onon
 Kyra (Oskoba), Nebenfluss der Oskoba
 Kyra (Selennjach), Nebenfluss des Selennjach

 Kyra (Ort), Dorf in der Region Transbaikalien, Verwaltungszentrum des Kyrinski rajon

 Kyra (Insel), Insel im Saronischen Golf (Ägäis/Griechenland)